Michael Thomas Bass kan syfta på:

* Michael Thomas Bass (1760–1827), engelsk bryggare
 Michael Thomas Bass  (1799–1884), engelsk bryggare och politiker